L'édition 2019 du tournoi de tennis de Sofia se déroule du 4 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Daniil Medvedev remporte l'épreuve en simple, Nikola Mektić et Jürgen Melzer celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Le tenant du titre Mirza Bašić s'incline dès son entrée en lice face à Martin Kližan.  mondial lors de la compétition, il perdra au mieux 65 places à l'issue du tournoi.

Lauréats 
Daniil Medvedev remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Márton Fucsovics.

En double, Nikola Mektić et Jürgen Melzer décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Hsieh Cheng-peng et Christopher Rungkat. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sofia
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Sofia
Tennis en février 2019